Camille de Vitry, née le  à Marseille, est une auteure, réalisatrice et productrice française.

Biographie 

Élève de l’École Louis Lumière de 1992 à 1994, Camille de Vitry se consacre d’abord à la communication d’entreprise, puis s’oriente vers la réalisation de documentaires.

En 1995, Camille a réalisé son premier long métrage intitulé Entrer chez l'autre. Depuis lors, elle a réalisé plusieurs autres films, dont Parti les mains vides, Prison pour rien, Le prix de l'or, Comme un écho ainsi que diverses vidéos d'entreprise ou associatives. Elle a collaboré avec la chaîne de télévision associative Télé Bocal à de nombreuses reprises.

Engagements sociaux et politiques 

Camille de Vitry s'engage, par ses films, dans des causes sociales et politiques. Elle est notamment impliquée dans la lutte contre le racisme, pour l'écologie et la justice sociale.

Le diptyque Le prix de l'or a été présenté dans plusieurs festivals de cinéma : le Berlin film festival, le festival du film militant et le festival international du film des droits de l'homme, entre autres. 
Ce film a révélé un mode inimaginable d’exploitation de l’or, responsable de graves problèmes sanitaires et qui repose sur des conditions de travail insupportables. Il fit évoluer le code minier au Mali ainsi que les conditions de travail des mineurs sur le site. Surtout, la contamination du marigot au cyanure de traitement du minerai - provoquant de très nombreuses fausses couches - fut jugulée.

Bibliographie 

 L'Or nègre, publié en 2009 aux éditions Tahin-Party, 
 On m'a volé mes vers, publié en 2013 par la short-edition

Filmographie

Longs métrages 
 1995 : Entrer chez l'Autre - produit par l'association loi 1901 "Âges & Vie")
 1998 : Parti les mains vides - produit par "Mémoires vives productions", Mehdi Lallaoui)
 2003 : Le prix de l'or / les générations futures - produit par Camille de Vitry
 2005 : Le prix de l'or / la folie des hommes - produit par Camille de Vitry
 2011 : Comme un écho - produit par Camille de Vitry

Courts métrages 
 1994-2023 : Divers courts-métrages, dont "la Marseillaise", "le Virtuose", "rue Outel Bono"...
 2006 : Noir procès, reportage sur le procès de François-Xavier Verschave contre trois dictateurs africains : MM. Bongo, Déby et Sassou Nguesso (respectivement présidents du Gabon, du Tchad et du Congo-Brazzaville)
 2008 : Ibni, reportage sur une manifestation à Paris : les proches d'Ibni Saleh réclament la vérité sur son sort.
 Collaborations avec la chaîne associative Télébocal

Récompenses et distinctions 

 En 2003, La Marseillaise obtient le prix "très d'esprit" du Trescourtfilmfestival
 En 2005, Le Virtuose remporte le grand prix du mobilefilmfestival.

Liens externes 

 Chaîne YouTube de Camille de Vitry
 Chaîne Dailymotion de Camille de Vitry

Références 

Naissance à Marseille
Naissance en avril 1969
Réalisatrice française de cinéma
Productrice française de cinéma